Thomas Ranft ist der Name folgender Personen:

* Thomas Ranft (Grafiker) (* 1945), deutscher Grafiker
 Thomas Ranft (Moderator) (* 1966), deutscher Fernsehmoderator